Tommarp kan avse:

Tommarps kungsgård – en herrgård i Kvidinge socken
Tommarps kommun – en tidigare kommun i Skåne
Västra Tommarp – ett samhälle i Trelleborgs kommun
Östra Tommarp – ett samhälle i Simrishamns kommun

Se även
Tommarps socken
Tommarpsrevyn